Lovén kan som auktorsförkortning betyda:

 Sven Ludvig Lovén
 Fredrik August Lovén

Robotskapade auktorsförkortningar